Finmarchinella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Joseph Swain 1963. Finmarchinella ingår i familjen Hemicytheridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Finmarchinella